Cembalo ist:
 das Musikinstrument Cembalo
 der historische italienische Name der Stadt Balaklawa auf der Krim
 der Name des danach benannten ehemaligen Titularbistums Titularbistum Cembalo